Алекса́ндр Миха́йлович Тура́ев () — советский педагог, краевед, почётный гражданин города Тольятти.

Биография 

Родился в крестьянской семье. Окончил в Ставрополе (ныне Тольятти) школу второй ступени.

Работал заведующим отделом культуры и пропаганды в Ставропольском райисполкоме (1931—1932 гг.), затем учителем в Ташлинской школе (1932—1934). В 1936 году окончил заочный двухгодичный курс в Средневолжском плановом институте. С 1934 года работал учителем истории в Ставропольской средней школе. В 1936 году прослушал курсы по подготовке учителей истории при Куйбышевском педагогическом институте, стал директором Старобинарадской средней школы.

В 1937 году стал заместителем секретарям Новобуянского райкома ВЛКСМ, но спустя год вернулся к педагогике, став директором Новобуянской средней школы (1938—1939). Вернулся в Ставрополь, где преподавал в местном зоотехникуме, заведовал партийным кабинетом Ставропольского райкома ВЛКСМ.

После начала Великой Отечественной войны Тураева в армию не призывали по состоянию здоровья. Он был избран секретарём партбюро 4-го строительного участка Майнского военно-полевого строительства на сооружении Куйбышевского рубежа обороны, создававшегося осенью-зимой 1941—1942 годов, затем на строительстве стратегической дороги через село Тереньга. В 1942 году Тураев был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации Теренгульского райкома ВКП(б). Окончил межобластные курсы пропагандистов.

В 1943 году Тураев был назначен директором Ставропольского педагогического училища, но уже в 1944 году вновь вернулся к партийной работе. Одновременно учился в Куйбышевском педагогическом институте, по окончании которого стал преподавателем истории, логики, психологии в Ставропольской средней школе (1947—1948). С сентября 1948 Александр Тураев работал директором Ставропольской средней школы. В 1951 году окончил курсы усовершенствования для преподавателей средних школ в Куйбышевском институте усовершенствования учителей. В 1953 году окончил курсы пропагандистов при Куйбышевском обкоме КПСС.

С 1954 года — директор открывшейся средней школы № 5 в Ставрополе. В феврале 1956 года Александр Михайлович возглавил Ставропольский городской отдел народного образования. С марта 1957 по декабрь 1958 года работал секретарём Ставропольского горкома КПСС, после чего вновь вернулся в школу № 5, которую возглавлял до 1963 года. В дальнейшем девять лет проработал заведующим учебной частью в средней политехнической школе № 17, где при его участии был создан музей, и ещё два года заведующим учебной частью средней школы № 16.

8 раз избрался депутатом районного и городского Советов депутатов трудящихся, 17 раз — в состав райкома и горкома КПСС.

Скончался в 1996 году, похоронен  Тольятти.

Научная деятельность 
Александр Тураев — первый профессиональный историк, занявшийся изучением истории Ставрополя—Тольятти.

Он первый попытался собрать и систематизировать материалы по истории города с момента основания. К его научному наследству относятся многочисленные доклады, исторические справки, статьи.

Анализируя наследие Тураева историки выделяют следующие основные темы, изучавшиеся им:
 история ставропольских земель с древности и до конца XVIII в. Сюда входят как опубликованные «Основание Ставрополя», «Пугачевское движение в Ставрополье», так и ряд необпуликованных статей(«Седая древность родного края», «О жизни и деятельности В. Н. Татищева»).
 история края в XIX веке: Ставрополь в первой половине XIX века, положение крестьян накануне крестьянской реформы 1861 г. и судьба реформы в Ставропольском уезде, деятельность народников и революционеров в Ставрополье в конце XIX — начале XX века и т.д.
 история края в XX веке — наиболее проработанное направление в котором выделяют наиболее интересные темы: революции и гражданская война в Ставропольском уезде, деятельность большевиков, история пионерской организации и комсомола в Ставрополе, серия работ, объединённых общей тематикой «Великая Отечественная война».

Тураев первый рассказал горожанам о роли Татищева в основании города, о героях-ставропольчанах Баныкине, Никонове, Жилине и других. Он же продвигал идею создания обелиска на площади Свободы, стелы на месте перезахоронения Баныкина, а также добивался названия улиц города в честь земляков-героев.

Более сотни его статей по истории Тольятти было опубликовано в местной прессе. Был редактором хрестоматии «Родной край». Он первым с области предложил использовать краеведческие материалы в рамках курса истории СССР. Способствовал созданию в городе , куда передал свои архивы и коллекции.

Написал монографию по истории Ставрополя-Тольятти (1737—1950), но она не была закончена набело и издана, оставшись в машинописном варианте. В 1960—1970-х Тураев вёл значительную лекторскую работу, читал лекции по истории края в школах, рабочих общежитиях, библиотеках, клубах

Критика 
Другой известный тольяттинский краевед В. А. Овсянников считал, что в работе Тураев мало использовал архивы, мало использовал данные смежных наук, практически не рассматривал проблемы экологического воспитания в связи с историей края. Также упрекал он и в недостаточной проверке рассказов старожилов, что приводило к появлению ошибок. Среди ошибок, отмеченных Овсянниковым, неверная дата основания города, неверные даты освобождения города от белогвардейцев, основания комсомольской организации в городе и т. д. Некоторые сведения осознанно преподносились неверно, так, несмотря на документальные сведения, что первый председатель горисполкома Ставрополя Василий Баныкин был эсером, в статьях Тураев утверждал, что тот был большевиком.

Награды и звания 
 Медаль «За трудовое отличие».
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Отличник народного просвещения РСФСР (1949).
 За особые заслуги перед городским сообществом 26 октября 1967 года Александру Михайловичу Тураеву было присвоено звание «Почётный гражданин города Тольятти». Инициаторами присвоения выступили коллектив школы № 17 и городской отдел народного образования.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
Члены Ставропольского горкома КПСС
Краеведы СССР
Депутаты Тольяттинского городского совета
Педагоги Тольятти
Функционеры ВЛКСМ